Matic Kralj, slovenski hokejist, * 15. januar 1983, Ljubljana.

Kralj je za slovensko mladinsko reprezentanco igral na dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih. V slovenski članski ligi je prvič zaigral v sezoni 2002/03 pri HK Tivoli, nato se je preselil v severnoameriško ligo CHL, kjer je uspešno igral za klube Lubbock Cotton Kings, Rio Grande Valley Killer Bees in Rocky Mountain Rage do sezone 2006/07. V sezoni 2004/05 je nekaj tekem odigral tudi za HDD ZM Olimpijo. Sezono 2007/08 je začel pri HK Slavija, sredi sezone pa je prestopil v madžarski klub Alba Volán Székesfehérvár, s katerim je osvojil naslov madžarskega državnega prvaka. V sezoni 2008/09 je igral za HDK Maribor v slovenski ligi, v sezoni 2009/10 za Newcastle Vipers v ligi EPIHL, v 2010/11 za HC Morzine-Avoriaz v francoski ligi, v sezoni 2011/12 za Coventry Blaze v ligi EPIHL, v sezonah 2012/13 in 2013/14 pa za Ours de Villard-de-Lans ponovno v francoski ligi. V sezoni 2014/15 je igral za Beibarys Atyrau v kazahstanski ligi, od sezone 2015/16 pa igra za Guildford Flames, ponovno v ligi EPIHL.

Za slovensko reprezentanco je debiiral na pripravljalnem turnirju decembra 2012 v Lyonu.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 7
| 8
| 15
| +11
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 4
| 6
| 0
| 6
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lubbock Cotton Kings
| CHL
| 02/03
|
| 64
| 17
| 24
| 41
| -12
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rio Grande Valley Killer Bees
| CHL
| 03/04
|
| 64
| 20
| 25
| 45
| +3
| 76
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| Rio Grande Valley Killer Bees
| CHL
| 04/05
|
| 60
| 15
| 25
| 40
| -16
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rio Grande Valley Killer Bees
| CHL
| 05/06
|
| 56
| 18
| 24
| 42
| -6
| 84
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -2
| 6
|-
| Rocky Mountain Rage
| CHL
| 06/07
|
| 60
| 15
| 22
| 37
| -10
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 16
| 10
| 17
| 27
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán Székesfehérvár
| Madžarska liga
| 07/08
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 34
| 23
| 42
| 65
|
| 93
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|-
| Newcastle Vipers
| EPIHL
| 09/10
|
| 56
| 29
| 41
| 70
|
| 58
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| HC Morzine-Avoriaz
| Francoska liga
| 10/11
|
| 26	
| 16
| 13
| 29
|
| 48
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Coventry Blaze
| EPIHL
| 11/12
|
| 62
| 28
| 35
| 63
|
| 36
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Ours de Villard-de-Lans
| Francoska liga
| 12/13
|
| 25
| 13
| 22
| 35
| +12
| 32
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +3
| 12
|-
| Ours de Villard-de-Lans
| Francoska liga
| 13/14
|
| 26
| 9
| 19
| 28
| -10
| 34
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -5
| 10
|-
| Beibarys Atyrau
| Kazahstanska liga
| 14/15
|
| 20
| 3
| 6
| 9
| -3
| 28
|
| 14
| 3
| 5
| 8
| 0
| 30
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |597
| bgcolor="#7FFF00" |234
| bgcolor="#7FFF00" |325
| bgcolor="#7FFF00" |559
| bgcolor="#7FFF00" |-32
| bgcolor="#7FFF00" |875
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |49
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |33
| bgcolor="#7FFF00" |-7
| bgcolor="#7FFF00" |78
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti Lubbock Cotton Kings
Hokejisti Rio Grande Valley Killer Bees
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Rocky Mountain Rage
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HC Morzine-Avoriaz
Hokejisti Coventry Blaze
Hokejisti Ours de Villard-de-Lans
Hokejisti Beibarys Atyrau
Hokejisti Guildford Flames
Ljubljanski športniki